Deze lijst bevat de 100 grootste metropolen of agglomeraties ter wereld qua inwonersaantal. Het land, het geschat aantal inwoners per 1 januari 2017, en eventueel de naam van de agglomeratie en grote bijhorende steden staan erbij.

Zie ook 
 Lijst van grootste metropolen van Afrika
 Lijst van grootste metropolen van Oceanië
 Lijst van grootste metropolen van Azië
 Lijst van grootste metropolen van Noord-Amerika
 Lijst van grootste metropolen van Zuid-Amerika
 Lijst van grootste metropolen in Europa
 Lijst van grootste steden

Metropolen